Sandvik kan syfta på:

 Sandvik AB – ett svenskt börsnoterat företag
 Sandviks Ångsågs AB – ett trävaruföretag som var aktivt 1860–1962
 Sandviks glasbruk – ett tidigare småländskt glasbruk

Personer 
 Kenneth Sandvik (född 1975), finsk (åländsk) styrkelyftare

Geografi

Finland 
 Sandviken (vik i Finland, Nyland),

Färöarna 
 Sandvík, ort, Suðuroyar sýsla,

Norge 
 Sandvika, kommunhuvudort, Bærum, Viken fylke,

Sverige 
 Sandvik, Ronneby kommun, småort, Blekinge län, 
 Sandvik, Borgholms kommun, småort, Kalmar län, 
 Sandvik, Gislaveds kommun, kyrkby i Sandviks socken, Jönköpings län,  
 Sandvik, Holmsund, del av tätorten Holmsund i Umeå kommun, 
 Sandvik, Kalmar kommun, ort öster om Hagby, 
Sandvik, Jönköpings kommun

Se även
 Sandviken (olika betydelser)
 Sandvig (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar